Сидни Уильям Соерс (;  — ) — американский адмирал и эксперт разведки. В разведывательном сообществе занимал должности:
 
 Директор Центральной разведки, 1946.
 Исполнительный секретарь Совета Национальной безопасности, 1947—1950.
 Специальный консультант президента по военным и иностранным делам, 1950—1953.

Биография 
 30 марта 1892 года — родился в Дейтоне, штат Огайо.
 1911—1912 годы — учился в университете Пердью.
 1914 год — учился в университете Майами, глава студенческой группы «Дельта Каппа Эпсилон».
 1920—1925 годы — президент компании «Ипотека по ценным бумагам», Нью-Орлеан.
 1922—1928 годы — президент и основатель, первого акционерного земельного банка в Америке.
 1925—1926 годы — должностное лицо исполнительной власти, владелец магазинов «Piggly Wiggly», Мемфис.
 1925—1930 годы — Исполнительный вице-президент по банка и транспортной компании, Нью-Орлеан.
 1927—1930 годы — должностное лицо руководства новоорлеанского порта.
 29 апреля 1929 года — присвоено звание лейтенант-коммандера (капитана 3-го ранга) ВМС США в запасе.
 1929—1934 годы — Член совета директоров авиационной корпорации.
 1930—1933 годы — вице-президент государственной страховой компании, Сент-Луис.
 1932—1940 годы — сотрудник военно-морской разведки в запасе, (бездействующий статус).
 1933—1973 годы — должностное лицо исполнительной власти во Всеобщей Американской компании по страхованию жизни.
 22 июля 1940 года — призван к действительной военной службе.
 24 июля 1944 года — стал помощником директора Управления военно-морской разведки, Управление начальника морских операций, Департамент ВМС США.
 8 ноября 1945 года — назначен заместителем начальника военно-морской разведки, причём сразу в звании контр-адмирала.
 23 января 1946 года — назначен директором Центральной разведки, Центральной разведывательной группы.
 22 июля 1946 года — освобожден от исполнения служебных обязанностей.
 1947—1950 годы — исполнительный секретарь Совета Национальной безопасности.
 1950—1953 годы — специальный консультант президента по военным и иностранным делам.
 14 января 1973 года — умер в Сент-Луисе, штат Миссури.

См. также 
 Центральное разведывательное управление
 Совет национальной безопасности США

Примечания

Ссылки 
 Сидни Уильям Соерс на официальном сайте ЦРУ
 Сидни Уильям Соерс на сайте «Библиотека Гарри Трумэна»

Директора ЦРУ
Персоналии:Спецслужбы США
Выпускники Университета Майами (Огайо)